Die Saison 1958/59 war die neunte Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Meister der Klass B wurde Spartak Omsk, der zudem in die Klass A aufstieg.

Modus 
Die Klass B wurden zunächst in sechs reguläre Gruppen sowie zwei Sondergruppen aufgeteilt. Die Mannschaften der sechs regulären Gruppen traten vier Mal gegen jeden Gegner innerhalb ihrer Gruppe an. Die Mannschaften der Sondergruppen traten nur ein Mal gegen jeden Gegner innerhalb ihrer Gruppe an. Die Erstplatzierten jeder der sechs regulären Gruppen sowie der beiden Sondergruppen qualifizierten sich direkt für die Zweite Saisonphase, während die Zweitplatzierten der sechs regulären Gruppen in einer Qualifikation um die Teilnahme an der zweiten Saisonphase spielen mussten. In der zweiten Saisonphase wurden die im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt, deren zwei beste Mannschaften jeweils in die Finalrunde einzogen, deren Erstplatzierter in die Klass A aufstieg. Die übrigen sieben Mannschaften der zweiten Saisonphase nahmen anschließend an einer Platzierungsrunde teil. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Der HK Metallurg Magnitogorsk war für Gruppe 2 gemeldet, zog sich aber vom Spielbetrieb zurück.

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 4 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 5 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 6 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe der Unionsrepubliken 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ferner Osten

Qualifikation 
 Metallurg Stalinsk – Chimik Nowosibirsk 10:7/7:7
 Burewestnik Tscheljabinsk – Krasnaja swesda Krasnokamsk 6:4/6:3
 Trud Ramenskoje – Dynamo Woronesch 6:3/3:2

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Platzierungsrunde 

Plätze 5 bis 8

Plätze 9 bis 11

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russisch)

1958
Eishockeysaison 1958/59